Almeida Lima pode se referir a:
 José Almeida Lima, advogado e político brasileiro
Manuel Bernardino de Almeida Lima, nobre do Império brasileiro
Dermival de Almeida Lima, jogador de futebol conhecido como Baiano
Marcelino de Almeida Lima, escritor português

Ver também

 
Desambiguações de sobrenomes